Le front est par analogie au front militaire un groupe en rébellion, une association combative en politique ou dans l'humanitaire.

Voir : , , , Front noir, , etc.